Olmert ist der Name von:

 Aliza Olmert (* 1946), israelische Schriftstellerin
 Ehud Olmert (* 1945), israelischer Politiker
 Michael Olmert (* 1940), Schriftsteller und Professor für englische Literatur